Rwanda – stato dell'Africa orientale
 Lingue rwanda-rundi –  sottogruppo delle lingue bantu parlate principalmente in Ruanda e in Burundi
 Lingua rwanda – lingua rwanda-rundi parlata in Ruanda
 Rwanda – film del 2018 di Riccardo Salvetti

Pagine correlate 
 Ruanda (disambigua)